R19 (Oekraïne), een regionale weg in Oekraïne
 R-19 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro